Das Ace Tennis 2015 war ein Tennisturnier, das vom 27. April bis 3. Mai 2015 in Turin stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2015 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 104 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 100 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 99 kB)

ATP Challenger Tour 2015
Tennisturnier in Turin